Fusco es un apellido de origen italiano que puede referirse a:

 Alfonso María de Fusco (1839-1910), prelado italiano.
 Emiliano Fusco (1986-), futbolista argentino.
 Fernando Fusco (1929-2015), dibujante de historietas y pintor italiano.
 Francesca Fusco (1958), dermatóloga estadounidense.
 Giovanni Fusco (1906-1968), compositor, pianista y director de orquesta italiano.
 Luca Fusco (1977), exfutbolista y entrenador de fútbol italiano.
 Nicolás Fusco Sansone (1904-1969), escritor y docente uruguayo.
 Paul Fusco (1953.), productor de cine y televisión y guionista estadounidense.
 Raffaele Di Fusco (1961), exfutbolista y entrenador italiano.
 Renato de Fusco (1929), historiador italiano de la arquitectura y el diseño.